Crash Test Dummies ist die Bezeichnung für:
 Crash Test Dummies, kanadische Rockband
 Crash Test Dummies (Film), österreichisch-deutscher Film von Jörg Kalt aus dem Jahr 2005

Siehe auch:
 Crashtest-Dummy, Testpuppe in der Unfallforschung